Mit Chapare wird bezeichnet:

Provinz Chapare, eine Provinz im Departamento Cochabamba in Bolivien
Río Chapare, ein Fluss in Bolivien
Chapare-Virus, ein Arenavirus